Le Fil d'Ariane est une association d'entraide généalogique non géographique et non catégorielle.

Créée en 2002 sous la forme d'une association loi de 1901, elle a pour but « de développer l'entraide généalogique bénévole sur le réseau Internet, en s'appuyant sur ses ressources tant humaines que techniques ».

Le Fil d'Ariane est entièrement bénévole, son utilisation est gratuite et n'impose pas d'adhésion.

Fonctionnement de l'association 

Dans la pratique, plus d'un millier de bénévoles, répartis sur toute la France et ses territoires, la Belgique, le Luxembourg et le Québec effectuent la recherche d'un acte ou d'un document dans des archives pour le compte de demandeurs qui ne peuvent s'y rendre pour des questions d'éloignement.

Les bénévoles, regroupés par département en France, ou par régions pour les autres pays, sont coordonnés par un responsable local et se rendent dans tous les lieux où peuvent se trouver des archives autant que de besoin.

En France, par exemple, ils se rendent dans les archives départementales, les archives nationales, les archives militaires, les archives des douanes, les archives des ministères, les archives des hôpitaux mais également dans des bibliothèques telles que la Bibliothèque nationale de France, la bibliothèque historique de la ville de Paris

Le Fil d'Ariane apporte également une aide bénévole
 dans le déchiffrement de documents anciens,
 dans l'identification d'uniformes militaires à partir de photographies.

Le Fil d'Ariane ne fait pas de recherches généalogiques sur une famille et ne possède pas de bases de données mais aide, au cas par cas, les demandeurs dans leurs propres recherches.

Volume d'entraide 

Le millier de bénévoles du Fil d'Ariane traite environ  demandes par an pour les  demandeurs inscrits, répartis dans le monde entier.

Tous les contacts entre les bénévoles et les demandeurs qui leur rendent service se font par Internet.

Son budget de fonctionnement est assuré uniquement par le montant d'adhésions volontaires.

Liens externes 

 Portail : Le Fil  d'Ariane

Le fil d'Ariane est cité/référencé par de nombreux sites de généalogie tels que :
 Généawiki
 Revue Française de Généalogie

mais également par des organismes officiels tels que :
 Les Archives Nationales
 Le Musée-Archives des Douanes

et des archives départementales telles que
 Archives de Corrèze
 Archives du Loiret
 Archives des Landes

Site web de généalogie
Association généalogique